Kembs ist der Name mehrerer Orte:
 Kembs, eine französische Gemeinde im Elsass.
 Kembs (Segeberg), ein Dorf in der Gemeinde Seedorf (Kreis Segeberg) in Schleswig-Holstein.
 Kembs (Gremersdorf), ein Dorf in der Gemeinde Gremersdorf in Schleswig-Holstein.